Magic number kan syfta på:

 The Magic Numbers – ett brittiskt rockband
 The Magic Numbers (musikalbum) – bandets debutalbum
 The Magic Number – en låt från 1990 av De La Soul från albumet 3 Feet High and Rising

Se även 
 Magiskt tal